A 2009-es túraautó-világbajnokság volt a 6. túraautó-világbajnoki szezon. Március 8-án kezdődött és november 22-én fejeződött be. Ezalatt 24 futamot (12 forduló) rendeztek.

Változások 2009-ben

Versenyautók

SEAT 
A gyártók világbajnoki címét már tavaly, Okayamában megszerző SEAT következő WTCC autója valószínűleg a szedán Exeo lesz. Az új típus az Audi A4-es előző generációján alapul, amelyből néhány évvel ezelőtt a Svéd túraautó-bajnokságban (STCC) szereplő Kristoffersson Motorsport készített S2000-es versenygépet. Az Exeot az első fordulóban, Curitibában még biztosan nem vetik be.

Chevrolet 
A Chevrolet az új Cruzet már Brazíliában a pályára küldi. A Lacettit is kifejlesztő RML csapat által megépített új Chevrolet versenygép Angliában és Spanyolországban kezdte meg a tesztelést, Estorilban viszont már két napon át tesztelték novemberben az új típust. A Chevrolet pilótái egyébként 2009-ben is Robert Huff, Nicola Larini és Alain Menu lesznek, a kékek tehát immár ötödik évüket kezdik majd meg változatlan felállásban.

Lada 
A Russian Bears Motorsport jövőre szintén új típust vet be a világbajnokságon. A leköszönő modell, a Lada 1110-es erőforrását az angol Swindon műhely készítette, a vadonatúj Lada Priora motorját viszont már a francia Snobeck csapat építi. A versenyévad folyamán aztán a szintén francia Hugues de Chaunac alakulata, az Oreca veszi majd át a WTCC-s Ladák motorjainak felkészítését.

Versenynaptár

Csapatok és versenyzők

A teljes szezon nevezései 

A táblázatban a # a rajtszámot jelöli.

Pilótaváltások 
Átigazolások
 Stefano D'Aste: Scuderia Proteam Motorsport → Wiechers-Sport
 Sergio Hernández: Scuderia Proteam Motorsport → BMW Team Italy-Spain
 Félix Porteiro: BMW Team Italy-Spain → Scuderia Proteam Motorsport
 Kristian Poulsen: Wiechers-Sport → Liqui Moly Team Engstler
 James Thompson: N-Technology → LADA Sport

Újoncok
 Mehdi Bennani: Nem teljes idejű pilóta → Teljes idejű pilóta (Exagon Engineering)
 Tom Boardman: SEAT León Eurocup → SUNRED Engineering
 Marin Čolak: SEAT León Eurocup, Renault Clio Alpe Adria → Čolak Racing Team Ingra
 Vito Postiglione: Olasz GT Bajonokság → Scuderia Proteam Motorsport

Távozók
 Pierre-Yves Corthals: Exagon Engineering → Belga túraautó-bajnokság
 Ibrahim Okyay: Borusan Otomotiv Motorsport → Visszavonult
 Andrey Romanov: Liqui Moly Team Engstler → ADAC Procar Series

Versenyzők

Gyártók

Független Bajnokság

További információk 

 A WTCC hivatalos honlapja
 TouringCarTimes (angol nyelvű)

2009
Turaauto